Tanda steht für
 Tanda (Tango), einen Block von Musikstücken gleicher Gattung, die auf einer Tango-Tanzveranstaltung von DJs aufgelegt werden
 Tanda (Serbien), ein Dorf in der Opština Bor in Serbien
 Département de Tanda, ein Departement der Elfenbeinküste 
 Tanda (Elfenbeinküste), eine Stadt und Hauptort des Départements in der Elfenbeinküste
 Tanda (Ambedkar Nagar), eine Stadt im Distrikt Ambedkar Nagar des indischen Bundesstaates Uttar Pradesh 
 Tanda (Rampur), eine Stadt im Distrikt Rampur des indischen Bundesstaates Uttar Pradesh
 Tanda (Niger), eine Landgemeinde im nigrischen Departement Gaya
 Tanda (Volk), eine westafrikanische Ethnie 

Tandaist der Familiennamen folgender Personen:
 Alexandra Tanda (* 1962), österreichische Politikerin (ÖVP), Abgeordnete zum Nationalrat
 Dario Tanda (* 1995), niederländischer Fußballspieler